Michael Seymour kan syfta på bland andra:

* Michael Seymour (1768–1834), brittisk sjömilitär
 Michael Seymour (1802–1887), brittisk sjömilitär